Александра Спиридонова:
 Спиридонова, Александра Ефимовна (1925—2002) — Герой Социалистического Труда, птичница.
 Спиридонова, Александра Спиридоновна (1900—1966) — Герой Социалистического Труда.